Барри Браст (; 8 августа 1983, Суон-Ривер) — канадский хоккеист, вратарь.

Биография 
Барри Браст начинал свою карьеру в юниорских клубах Западной хоккейной лиги (WHL) «Спокан Чифс» и «Калгари Хитмен». В 2002 году на драфте НХЛ Браст был выбран под общим 73-м номером клубом Миннесота Уайлд". 9 июня 2004 года на правах свободного агента подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». Но в НХЛ выступил лишь в сезоне 2006/2007, до этого играл за фарм-клубы «королей» «Рединг Ройалз» (ECHL) и «Манчестер Монаркс» (АХЛ).

Следующие три сезона выступал в другом клубе АХЛ «Хьюстон Аэрос». В сезоне 2010/2011 Барри Браст был обменян в «Бингхэмтон Сенаторс», в составе которых он стал обладателем Кубка Колдера. Сезон 2011/2012 выступал в Немецкой хоккейной лиге (DEL) за «Штраубинг Тайгерс», где благодаря ему команде впервые удалось дойти до полуфинала.

В 2012 году Барри вернулся в Северную Америку, подписав контракт с клубом «Абботсфорд Хит». В этом же сезоне побил 55-летний рекорд АХЛ по продолжительности сухой серии, которая теперь составляет 268 минут 17 секунд без пропущенных шайб. Предыдущее достижение равнялось 249 минутам и 51 секунде и было установлено в 1957 году вратарем «Кливленда» Джонни Бауэром.

8 июля 2013 года стал очередным новичком в составе хорватского клуба «Медвешчак» из Загреба.

В ноябре 2014 года Барри расторг контракт с «Медвешчаком» и подписал соглашение с ханты-мансийской «Югрой».

Награды 
 2001/02 — Первая команда всех звёзд западной конференции WHL
 2007/08 — Гарри (Хэп) Холмс Мемориал Эворд (Лучший коэффициент надёжности в регулярном сезоне AHL)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккейные вратари
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Спокан Чифс»
Игроки «Калгари Хитмен»
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки ХК «Штраубинг Тайгерс»
Игроки «Эбботсфорд Хит»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Шеффилд Стилерс»
Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»